Schweinerei bezeichnet:

 Schweinerei (Roman)
 Schweinerei (Spiel)

Siehe auch: